Dit is de wereldranglijst van augustus 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 4 augustus 2004.

Mannen 08